Darreh Chenār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalāteh-ye Chenār, ort, Nordkhorasan, 
 Darreh Chenār (ort), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar